Il singolare del torneo di tennis ATP Palma 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Christopher Mottram che ha battuto in finale Jun Kuki 7-5, 6-3, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Palma 1976